Трохимчук Виктор Васильевич () — украинский учёный в области фармации, заслуженный работник образования Украины, педагог, полковник медицинской службы (1994), доктор фармацевтических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, заведующий кафедрой организации и экономики фармации, декан фармацевтического факультета Одесского национального медицинского университета 2003-2013 гг., профессор кафедры организации и экономики фармации (с 2013 г.) и декан медико-профилактического и фармацевтического факультета Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика (с 2015 г)., главный редактор научного журнала «Фармацевтичний журнал» (с 2013 г.).

Научные исследования 
Теория и практика технологии и стандартизации лекарственных средств. Фармацевтическое управление лекарственным обеспечением населения.

Образование 
 окончил с отличием Житомирский базовый фармацевтический колледж им. Г. С. Протасевича, поступил учиться на фармацевтическом факультете Запорожского государственного медицинского института (1976),
 окончил военно-фармацевтическое отделение Томского военно-медицинского института с отличием и присуждением золотой медали «За отличное окончание военного ВУЗа»(1978),
 адъюнктуру Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Ленинграде (1983).
 учёная степень кандидата фармацевтических наук была присуждена Ученым специализированным советом при Ленинградском государственном химико-фармацевтическом институте (1983).
 учёная степень доктора фармацевтических наук была присуждена Ученым специализированным советом при Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика (1998).

Карьера 
 Провизорные должности в Житомирском областном аптечном управлении (1973).
 Провизорные должности в войсках МО (1978—1980).
 Провизорные должности в гвардейских воинских частях медицинской службы 1ТА (1978—1980).
 Работа на преподавательских должностях в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в г. Ленинграде : адъюнкт (1980—1983), ассистент (1983—1990), доцент, профессор (1989—1993) кафедры военной фармации.
 Работа на преподавательских должностях в Украинской военно-медицинской академии в г. Киеве: инициатор создания кафедры военной фармации и её первый начальник в (1994—2003), активный участник создания фармацевтического факультета Национального медицинского университета им. А.Богомольца, один из первых профессоров факультета (по совместительству).
 Работа на преподавательских должностях в Одесском национальном медицинском университете в г. Одессе: заведующий кафедрой организации и экономики фармации (с 2003-2013), декан фармацевтического факультета (с 2003—2013).
 Работа на преподавательских должностях в Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупикаа в г. Киеве: профессор кафедры организации и экономики фармации (с 2013).
 декан медико-профилактического и фармацевтического факультета Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика (с 2015 г)., главный редактор научного журнала"Фармацевтичний журнал" (с 2013 г.)

Награды 
 Почётное звание «Заслуженный работник образования Украины» (2010)
 Награждён 5 государственными медалями
 Воинское отличие Министерства обороны Украины «Ветеран воинской службы» (2001)
 Почётная медаль «15 лет Украинской военно-медицинской академии» (2008)
 Почётные грамоты Министерства обороны Украины (1997, 1999, 2001, 2018)
 Почётные грамоты Министерства здравоохранения Украины (2006, 2008, 2009)
 Почётные грамоты Министерства образования и науки Украины (2001, 2007)
 Почётный нагрудный знак Министерства образования и науки Украины «Отличник образования Украины» (2000)
 Почётный нагрудный знак «Благодарность городского головы Киева» (2002)
 Почётный нагрудный знак главы Одесской областной государственной администрации (2007).
Почетный нагрудный знак «210 лет 411 Центральному военному клиническому госпиталю» (Міністерство оборони України, 2007 р.)
Орден «Герой Чорнобиля» (25.02.2015 р.),
Почетный нагрудный знак «За  Україну. За її волю. 25 років» (Міністерство оборони України, 24.01.2017 р.)
Почетный нагрудный знак  1 и 2 ступени «Віра, мужність, честь» (Українська православна церква, 02.09.2018 р., 01.11.2018 р.)
Медаль «100 років НМАПО імені П.Л.Шупика» (02.10.2018 р.)
Почетный нагрудный знак  «Знак пошани» (Національна  медична палата України,24.01.2018 р.)
Орден «Зірка слави та заслуг» (Всеукраїнське об’єднання «Країна», 24.11.2020 р.)
Медаль «За заслуги» (Українська  військово-медична академія, 24.01.2018 р., 23.01.2020 р.)

Воинские звания Вооружённых сил СССР 

 Лейтенант медицинской службы (1978)
 Старший лейтенант медицинской службы (1980)
 Капитан медицинской службы (1984)
 Майор медицинской службы (1988)
 Подполковник медицинской службы (1991)

Воинские звания Вооружённых сил Украины 

 Подполковник
 Подполковник медицинской службы
 Полковник медицинской службы (1994)
 С 2003 года — в отставке.

Научный вклад 
Автор и соавтор свыше 440 научных и учебных методических трудов, среди них 19 патентов и авторских свидетельств на изобретения, один словарь, один учебник, 25 учебных пособий.

Подготовил 4 доктора и 18 кандидатов фармацевтических наук.

Основные труды 

 Трохимчук В.В. і співавт. Process model of the pharmaceutical integrated management systems//Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 2019) 72(2), pp. 201-208 . Видання Scopus
 Trochymchuk V.et al. Study of Compatibility of the Ingredients at Pharmaceutical Development of Medicine Syrup// Asian Journal of Pharmaceutics.-2018-Vol.12,№4.-Р.272- 280 //DOI: 10.22377/ajp.v12i04.2835. Видання WoS.
 Trokhymchuk, V.V.et al. Pharmacoeconomic and epidemiological bases of optimal rotavirus vaccine supply for Ukrainian population(Article) //Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 2019)Volume 72, Issue 7, 2019, Pages 1274-1281.
 Trochymchuk V. et al. Study of Compatibility of the Ingredients at Pharmaceutical Development of Medicine Syrup//Asian Journal of Pharmaceutics.- 2018-Vol. 12,№4.-Р. 272-280 //DOI: 10.22377/ajp.v12i04.2835.
 Трохимчук В.В. і співавт. Концептуальні аспекти управління розподілом медичного майна з позиції військово-фармацевтичної логістики// Фармацевтичний журнал.- 2019.-№3.-С.4-12. https://doi.org/ 10.32352/0367-3057.3.19.0
 Trokhymchuk, V. V. et al. Аналіз критеріїв ефективності застосування противірусного препарату у комплексній фармакотерапії негоспітальних пневмоній. Фармацевтичний журнал,2019, №1, 97-104. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.19.09
 Убогов С. Г., Трохимчук В. В., Загорий В. А. Методические и прикладные аспекты управления рисками для качества в аптечных учреждениях// Рецепт. Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей. 2019. Т. 22, № 1. С. 136-146.
 Трохимчук В.В. і співавт. Фізико-хімічні властивості лікарського сиропу з глюкозаміном та левокарнитином//Військова медицина України.-2018.-№3.-С.91-100.
 Трохимчук В. В. і співавт. Методические и прикладные аспекты управления рисками для качества в аптечных учреждениях//Рецепт. Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей. -2019. Т. 22, № 1. -С. 136-146.
 Trochymchuk V. et al. Process model of the pharmaceutical integrated management systems.// Wiadomości Lekarskie. -2019. –Т.72, № 2.- Р. 201-208.
 Трохимчук В.В. і співавт. Аналіз критеріїв ефективності застосування противірусного препарату у комплексній фармакотерапії негоспітальних пневмоній//Фармацевтичний журнал.- 2019.-№1.-С.97-104. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.19
 Трохимчук В.В. і співавт. Концептуальні аспекти управління розподілом медичного майна з позиції військово-фармацевтичної логістики//Фармацевтичний журнал.- 2019.-№3.-С.4-12. https://doi.org/ 10.32352/0367-3057.3.19.
 Улізко І. В., Трохимчук В. В., Чуєшов В. І. Реологічні характеристики гелів на основі гідроксиметилцелюлози //Scientific Journal «Science Rise: Pharmaceutical Science».- 2016.-Vol.3 (3).-P. 44-48
 Ulizko Igor, Trokhymchuk Viktor, Stepanenko Sergey and BobritskayaLarisa. Development of burdock leaves dense extract obtaining technology // The Pharma Innovation Journal 2016.-Vol. 5(10).-P. 29-31.
 Трохимчук В. В., Улизко И. Изучение комбинированного геля мелоксикама и экстракта сирени// Yale Review of Education and Science.- Yale: University Press, 2015.-Vol.6, № 1 (16)-Р.510-516.
 Фармацевтична композиція «Офлінім» у формі мазі з протизапальною, антимікробною, знеболювальною та репаративною дією // Трохимчук В. В., Шматенко В. В., Тарасенко В. О. Патент на корисну модель № 89839 UA, МПК А61К9/06(2006.01); № u2013 15497 Заявлено 30.12.2013; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 Трохимчук В. В. Розроблення рекомендацій щодо створення локальних формулярів лікарських засобів для хворих на гастрит і дуоденіт дітей / В. В. Трохимчук, І.В.Вишницька. //Фармац. журн. — 2016. — № 3-4. — С.16-20
 Трохимчук В. В. Стан забезпечення муколітичними засобами хворих на позалікарняну пневмонію дітей / О.І. Бєляєва, В. В. Трохимчук // Український медичний альманах. — 2013. — Т.16. — № 1. — С. 122—126. .
 Трохимчук В.В Експертне дослідження ефективності та безпечності лікарських препаратів для лікування дітей, хворих на пневмонію/В. В. Трохимчук, О.І.Бєляєва // Фармац. журн. — 2014. — № 6. — С.8-17
 Трохимчук В. В. Спазмолітичні ЛЗ для лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу на фармацевтичному ринку України /В. В. Трохимчук , О. В. Кирпач // Фармац.журнал.-2014.-№ 5.-С.5-8
 Трохимчук В. В. Фармакоекономічні підходи до аналізу основних моделей лікування позалікарняної пневмонії у дітей /В. В. Трохимчук , О.І.Бєляєва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2013. — № 2. — С. 62-69.
 Давтян Л. Л., Рева Д. В., Чубенко О. В. , Трохимчук В. В. Розробка методики виявлення та визначення діючих речовин у складі стоматологічного гелю// Фармац. журн. — 2016. — № 2. — С.48-53.
 Давтян Л. Л., Рева Д. В., Чубенко О. В. , Трохимчук В. В. Разработка методики выявления и определения активных фармацевтических ингредиентов в составе стоматологических плёнок// Рецепт.- 2016.-Т.19,№ 4.-С.
 Дроздова А. О., Трохимчук В. В., Чубенко А. В. Разработка методик качественного и количественного определения клотримазола в составе крема// Рецепт.- 2016.-Т.19,№ 4.-С.
 Фармакоекономічна оцінка прямих витрат на лікування дітей віком до 3 років, хворих на пневмонію середнього ступеня тяжкості // Одеський медичний журнал. — 2010. — № 6(122). — С.25-28
 Термографічне дослідження зразків моно-карбоксицелюлози, отриманих при підвищених тиску й температури // Запорожский медицинский журнал. — 2011. — Т. 13, № 1. — С.87-89
 Загальні закономірності «старіння» мокарбоксицелюлозних препаратів// Фармацевтичний часопис.-2010.-№ 4.-С.24-27
 Фармакоекономічна оцінка прямих витрат на лікування хворих дітей на пневмонію середнього ступеня тяжкості віком до 3 років// Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 49739 від 19.06.2013 (Співав. Бєляєва О.І., Гринчук І.Г.)
 Експертне дослідження ефективності та безпечності лікарських препаратів для лікування дітей, хворих на пневмонію //Фармац. журн. −2014. — № 6. — С.8-17 (Співав. Бєляєва О.І.).
 Спазмолітичні ЛЗ для лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу на фармацевтичному ринку України //Фармац.журн.-2014.-№ 5.-С.5-8 (Співав. Кирпач О. В.).
 Автоматизація процессов лекарственного обеспечения детского населения Украины с гастроэнтерологической патологией//Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии: Республиканский научный журнал.-2014.-Т.4, вып. 2 (67).-С.187-191.(Співав. Ольхова И. В.).
 Фармацевтическое обеспечение детей с пневмонией в условиях стационарного лечения//Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии :Республиканский научный журнал.-2014 .-Т.4, вып. 3 (68). — С.111-116.(Співав. Бєляєва О.І.).
 ФОРМУЛЯРНАЯ СИСТЕМА В ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ//Журнал «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» № 7, 2012 год
 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ//Фундаментальные и прикладные проблемы медицины и биологии" ОАЭ (Дубай), 16-23 октября 2012
 Фармакоэкономический анализ антибактериальной терапии с целью оптимизации лекарственного обеспечения детей, больных пневмонией / О. И. Беляева, В. В. Трохимчук // Рецепт. — 2013. — Вып. 6 (92). — С. 112—118.
 Фармацевтическое обеспечение детей с пневмонией в условиях стационарного лечения / О. И. Беляева, В. В. Трохимчук // Вестник Южно-Казахстанской фармацевтической академии. — 2014. — Т. 4. — Вып. 3 (68). — С. 111—116.

Источники 
 Качество лекарств начинается с качества кадров //Ліки и здоровя. Фармация Украины. — 2002. — № 5(257)
 УВМА — 10 лет //Здоров’я Украины: Медицинская газета. — 2002. — № 2(63). — С.26;
 Деятели отечественной фармации: различные регионы Украины Фармацевтическая энциклопедия. Трохимчук В. В.
 Трохимчук В. В. Навстречу VII Национальному съезду фармацевтов. 

Изобретатели Украины
Фармацевты Украины
Преподаватели вузов Одессы
Преподаватели Военно-медицинской академии
Заслуженные работники образования Украины
Полковники (Украина)
Выпускники Томского военно-медицинского института